Substitution betyder erstatning med noget andet, kaldet en substitut. Se

 Substitution (kemi) – erstatning af et atom eller en funktionel gruppe med et andet i et molekyle.
 Substitution (kryptologi) – erstatning tegn eller tegngrupper med andre.
 Substitution (lingvistik) – erstatning af tegn eller grupper af tegn inden for lingvistik.
 Substitution (matematik) – erstatning af matematiske udtryk.
 Substitution (økonomi) – muligheden for at erstatte en vare eller gode med en anden.
 Substitution (medicin) – erstatning af ét lægemiddel med et billigere lægemiddel.